Cayco ist der Familienname folgender Personen:

 Jacinto Cayco (1924–2021), philippinischer Schwimmer
 Pedro Cayco (* 1932), philippinischer Schwimmer